9/5 kan syfta på:

 9 maj
 5 september (amerikanskt datumformat)